Por Berthold pode estar à procura de:

Gottfried Dietrich Wilhelm Berthold, botânico alemão
Thomas Berthold

Localidades
Berthold (Dacota do Norte)

Outros
Berthold (empresa)

Desambiguação